Triebswetter bezeichnet

 Anton von Triebswetter, kaiserlicher Vermessungsingenieur (Österreich)
 den deutschen Namen der Gemeinde Tomnatic im rumänischen Teil des Banats